Franzke ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Franzke (1878–1957), Leiter der Schleswig-Holsteinischen Landesbrandkasse
 Adolf Hermann Carl Günther Franzke, Geburtsname von Günther Schwenn (1903–1991), deutscher Textdichter
 Alfred Franzke (1896–1979), deutscher Politiker (SPD)
 Andreas Franzke (* 1938), deutscher Kunsthistoriker
 Bert Franzke (* 1946), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Claus Franzke (1925–2017), deutscher Lebensmittelchemiker
 Dietmar Franzke (1941–2023), deutscher Politiker (SPD)
 Emil Franzke (1895–1984), deutscher Landwirt und Politiker (Zentrum)
 Erich Franzke (1931–1996), deutscher Politiker (SPD)
 Hans-Hermann Franzke (1927–2013), deutscher Maschinenbauer und Hochschullehrer
 Hans Joachim Franzke (* 1940), deutscher Geologe
 Jo. Franzke (* 1941), deutscher Architekt
 Lutz Franzke (* 1953), deutscher Politiker (SPD)
 Maximilian Franzke (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Rainer Franzke (* 1952), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Frantzke